Городской флаг Николаевки — официальный символ города Николаевка, утверждённый 4 июня 2004 года.

Авторы — А. Гречило и М. Омельченко.

Описание 

Квадратное полотнище, из свободного края на красном фоне жёлтые положенные крест накрест жезлы, на них — жёлтая епископская митра; от древка на жёлтой полосе (шириной в 1/4 ширины флага) три красные молнии.

См. также 

Николаевка

Источники 

 Герб и флаг Николаевки

Флаги городов Донецкой области